Појам Матилда од Брабанта може да се односи на:

 Матилда од Брабанта, грофица од Артоа
 Матилда од Брабанта, грофица од Холандије